Silvares (Fundão), een plaats in de Portugese gemeente Fundão
 Silvares (Guimarães), een plaats in de Portugese gemeente Guimarães
 Silvares (Lousada), een plaats in de Portugese gemeente Lousada
 Silvares (Tondela), een plaats in de Portugese gemeente Tondela